Tjerk van Boelens (1582-1651) - Nederlands grietman
 Tjerk van Boelens (1632-1673) - Nederlands grietman